Coleman peut faire référence à :

Toponymes

États-Unis 
 Coleman, une localité de Floride
 Coleman, une localité de Géorgie
 Coleman, une localité du Michigan
 Coleman, census-designated place située en Oklahoma ;
 the Coleman meteorite of 1994 (see meteorite falls) 
 Coleman, siège du comté de Coleman, au Texas
 Coleman, une localité de Wisconsin

Canada 
 Coleman, une localité de l'Alberta, dans le Crowsnest Pass
 Coleman (Ontario), canton
 Coleman, une localité de l'Île-du-Prince-Édouard

Allemagne 
 Coleman Airfield, à Mannheim

Antarctique 
 Glacier Coleman

Patronyme 

 Alton Coleman (1955-2002), tueur en série américain
 Andrew Coleman (?- ), musicien, ingénieur du son et producteur britannique
 Anthony Coleman (né en 1955), musicien expérimental américain
 Ben Coleman (1961-2019),  joueur américain de basket-ball
 Ben Coleman (né en 1991), joueur de squash anglais
 Bernard Coleman (né en 1930), rhéologue américain spécialiste des polymères
 Bessie Coleman (1892-1926), aviatrice afro-américaine
 Bill Coleman (1904-1981), trompettiste, bugliste et chanteur américain de jazz
 Blake Coleman (né en 1991), joueur américain de hockey sur glace
 Bryan Coleman (1911-2005), acteur britannique
 Casey Coleman (né en 1987), joueur américain de baseball
 Chad Coleman (né en 1974), acteur américain
 Charles Coleman (1885-1951), acteur australien
 Charles C. Coleman (1900-1972), réalisateur américain
 Charles Caryl Coleman (1840-1928), peintre américain
 Christian Coleman (né en 1996), athlète américain
 Cliff Coleman, skateboarder professionnel américain
 Cy Coleman (1929-2004), compositeur et pianiste américain
 Dabney Coleman (né en 1932), acteur américain
 David Coleman (1926-2013), journaliste sportif britannique
 Deborah Coleman (1958-2018), guitariste de blues américaine
 Derrick Coleman (né en 1967), joueur de basket-ball américain
 Dusty Coleman (né en 1987), joueur de baseball américain
 Eliot Coleman (né en 1938), agriculteur et auteur américain
 Ellen Coleman (1886-1973), compositrice et chef d'orchestre anglaise
 Eldridge Wayne Coleman (1943-), catcheur américain
 Emily Coleman (1899-1974), femme de lettres américaine 
 Enrico Coleman (1846-1915), peintre italien
 Francesco Coleman (1851-1918), peintre italien
  (1888-1948), acteur muet américain
 Gary Coleman (1968-2010), acteur, producteur et scénariste américain
 George Coleman (né en 1935), saxophoniste américain de jazz
 Georgia Coleman (1912-1940), plongeuse américaine
 Haven Coleman (née en 2006), militante américaine pour le climat
 Holliston Coleman (née en 1992), actrice américaine
 Ira Coleman (né en 1956), contrebassiste américano-suédois de jazz
 
 Jack Coleman (1924-1998), joueur américain de basket-ball
 Jack Coleman (né en 1958), acteur et scénariste américain
 James Coleman (1926-1995), sociologue américain
 James Coleman (né en 1941), artiste irlandais
 Jaz Coleman (né en 1960), musicien, chanteur, auteur-compositeur et producteur de rock
 Jenna Coleman (née en 1986), actrice britannique
  (1924-2014), joueur puis manager de baseball professionnel américain
 Lamont Coleman (1974-1999), rappeur américain
 Leon Coleman (né en 1944), athlète américain
 Louis Coleman (né en 1986), joueur américain de baseball
 Marissa Coleman (née en 1987), joueuse américaine de basket-ball
 Mark Coleman (né en 1964), pratiquant américain de combat libre
 Michael Coleman (1891-1945), fiddler irlandais
 Michelle Coleman (née en 1993), nageuse suédoise
 Monique Coleman (née en 1980), actrice américaine
 Nathaniel Coleman (né en 1997), grimpeur américain
 Norm Coleman (né en 1949), homme politique américain
 Norman Jay Coleman (1827-1911), homme politique américain
 Ornette Coleman (1930-2015), saxophoniste ténor et alto, trompettiste, violoniste et compositeur américain de jazz
 Patricia Coleman-Gregg (née en 1953), joueuse de tennis australienne
 Peter Tali Coleman (1919-1997), homme politique des Samoa américaines
 Raphaël Coleman (1994-2020), acteur britannique et militant écologiste
 Reed Farrel Coleman (né en 1956), écrivain de roman policier et un poète américain
 Robert Coleman Atkins (1930-2003), médecin et nutritionniste
 Ronnie Coleman (né en 1964), culturiste américain
 Sidney Coleman (1937-2007), physicien théorique américain
 Signy Coleman (née en 1960), actrice américaine
 Steve Coleman (né en 1956), saxophoniste américain de jazz
 Townsend Coleman (né en 1954), acteur américain
 Victoria Coleman, directrice technique de la Wikimedia Foundation
 Vince Coleman (né en 1961), joueur américain de baseball
 Wanda Coleman (1946-2013), poète, romancière, nouvelliste, scénariste et journaliste afro-américaine
 Wayne Coleman (1943-), catcheur (lutteur professionnel) américain ;
 
 William Coleman (1934-1988), historien des sciences américain ;
 William Thaddeus Coleman (1920-2017), juriste et homme politique américain ;
 Zendaya Coleman (née en 1996), actrice américaine

Prénom 
 Coleman Hawkins (1904-1969), un saxophoniste ténor américain de jazz
 Coleman Jett Goin (1911-1986), un herpétologiste américain
 Coleman Trebor, un personnage de la Guerre des étoiles

Autres 
 Coleman Company, un fabricant de matériel de camping 
 Indice Coleman-Liau, test de lisibilité
 Médaille Coleman 
 URJ Camp Coleman, un camp d'été Juif à Cleveland (Géorgie)

Voir aussi 
 
Homonymie de localités aux États-Unis
Patronyme anglais